een Duits bisschop en heilige : Maximinus van Trier
 verschillende Franse gemeenten met de naam Saint-Maximin
 Rijksabdij Sankt Maximin bij Trier
 het maximaliseren van het minimaal haalbare, zie Minimax